Le Masters de Cincinnati est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2016, classée en catégorie Masters 1000, se dispute du 14 au  sur dur. C'est la  du tournoi dans l'ère open.

Primes et points

Faits marquants 
 On note les forfaits de l'Allemand Philipp Kohlschreiber, de l'Américain Jack Sock, du Luxembourgeois Gilles Müller, du Russe Andrey Kuznetsov, des Serbes Novak Djokovic et Janko Tipsarević, et du Suisse et tenant du titre Roger Federer.
 Les joueurs forfaits sont respectivement remplacés par Pablo Carreño-Busta, Borna Ćorić, Nicolas Mahut, Nicolás Almagro, Andreas Seppi, Adrian Mannarino et Vasek Pospisil.
 Marin Čilić décroche le  de sa carrière, son  Masters 1000, en s'imposant face à Andy Murray (6-4, 7-5).
 Andy Murray remporte le  de sa carrière en battant en 1/8 de finale Kevin Anderson.
 En double, Ivan Dodig et Marcelo Melo remportent leur  ensemble en battant en finale Jean-Julien Rojer et Horia Tecău (7-6, 6-7, [10-6]). Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cincinnati
 Saison 2016 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Cincinnati (WTA 2016)

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

ATP 2016
Tennis aux États-Unis en 2016
Cincinnati
Tennis en août 2016
Sport aux États-Unis en août 2016
Sport dans l'Ohio en 2016